Dois & Ela foi um trio musical formado em São Paulo na década de 1960, pelos músicos Maria Inês Correia de Oliveira, João Rodrigues Ariza e Francisco Esteves. Lançou o primeiro disco homônimo em 1966, pela Farroupilha.

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de música popular brasileira
Grupos musicais